Brom může být:

 brom – chemický prvek ze skupiny halogenů

příjmení osob
 Hynek Brom (* 1975) – český právník a politik
 Gustav Brom (1921–1995) – český jazzový dirigent a hudební skladatel
 Ladislav Brom (1908–1969) – český režisér
 Libor Brom (1923–2006) – český exilový spisovatel a pedagog
 Pavel Brom (1938–2009) – český grafik, malíř a ilustrátor
 Rafael Brom – český rozhlasový hudební redaktor
 Veronika Bromová (* 1966) – česká výtvarnice